Die Bezeichnung Taepodong (Hangeul 대포동) kann sich beziehen auf
eine nordkoreanische ballistische Rakete, siehe Taepodong-1
eine nordkoreanische Interkontinentalrakete, siehe Taepodong-2
einen nordkoreanischen Raketenstützpunkt, siehe Musudan-ri